Herbert Liedtke ist der Name folgender Personen:

* Herbert Liedtke (Leichtathlet) (1916–2014), schwedischer Leichtathlet 
 Herbert Liedtke (Geograph) (1928–2022), deutscher Geograph und Geomorphologe 
 Herbert Liedtke (Handballspieler), deutscher Handballspieler 
 Herbert Liedtke (Fußballspieler) (1950–2016), deutscher Fußballspieler